In 2014 werd het 102de Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol en werd gespeeld van 30 oktober 2013 tot 8 juni 2014. Remo werd de kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Eerste toernooi

Knock-outfase

Tweede toernooi

Knock-outfase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Braziliaans competitievoetbal 2014